Haumea kan henvise til:

 Haumea (gudinde)
 Haumea (dværgplanet) – opkaldt efter gudinden